Hertford – miasto w Anglii
Miejscowości w USA:
 Hertford – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Perquimans
Gminy w USA:
 Hertford (ang. Hertford Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Perquimans
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hertford (ang. Hertford County) – w stanie Karolina Północna